Rostelecom Cup 2014 – piąte w kolejności zawody łyżwiarstwa figurowego z cyklu Grand Prix 2014/2015. Zawody rozgrywano od 13 do 16 listopada 2014 roku w hali Mała Arena Sportowa Łużniki w Moskwie.

W konkurencji solistów złoto zdobył Hiszpan Javier Fernández, zaś w konkurencji solistek triumfowała Japonka Rika Hongo. W parach sportowych zwyciężyli reprezentanci gospodarzy Ksienija Stołbowa i Fiodor Klimow, natomiast w parach tanecznych tytuł zdobyli Amerykanie Madison Chock i Evan Bates.

Wyniki

Soliści

Solistki

Pary sportowe

Pary taneczne

Przypisy

Bibliografia 
 

2014
2014 w łyżwiarstwie figurowym
2014 w Rosji